Фёрстенфелд — фамилия. Известные носители:
 Фёрстенфелд, Джастин
 Фёрстенфелд, Джереми